Sălătruc ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Sălătruc (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Sălătruc (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Sălătruc (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Sălătruc (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți